Протоки — название населённых пунктов:

Россия 
 Протоки (Оленегорск-1) — посёлок в Оленегорском районе Мурманской области.
 Протоки — деревня в Поддорском районе Новгородской области.
 Протоки — посёлок в Пролетарском районе Ростовской области.

См. также 
 Протока (значения)
 Протока